Wiktor Awraamowycz Łukaszenko (ur. 1937) – ukraiński piłkarz, grający na pozycji obrońcy, trener piłkarski
 Wiktar Łukaszenka, ros. Wiktor Łukaszenko (ur. 1975) – białoruski polityk, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, syn Alaksandra